Монреаль Экспос в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 5
 Поражений: 19
 Процент побед: 20.83
 Очков набрано: 45
 Очков пропущено: 98

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 92
 Очков пропущено: 103

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 149

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 136

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 136

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 106
 Очков пропущено: 134

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 11
 Очков пропущено: 13

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

  
МЛБ в сезоне 2004